Keeper of the Seven Keys, Part 1 е втори студиен албум на германската пауър метъл група Helloween. Годината на издаването му е 1987. Това е и първият албум на групата с вокалиста Михаел Киске. Определян е като основоположник на европейския пауър метъл. Замислен е като двоен албум заедно с Part 2, но от звукозаписната компания го отхвърлят и ги издават по отделно.

По-късно, през 2010 г., в албума Unarmed – Best of 25th Anniversary, някои песни от Keeper of the Seven Keys, Part 1 и Part 2 са включени. Една от най-известните песни в албума е сингълът Future World (Бъдещ свят).

Състав 
 Михаел Киске – вокал, китари
 Кай Хансен – ритъм и соло китара, бек-вокал
 Михаел Вайкат – ритъм и соло китара, бек-вокал
 Маркус Гроскопф – бас
 Инго Швихтенберг – барабани

Песни

Позиции в класациите

Бележки 

Музикални албуми от 1987 година
Албуми на Хелоуин